Souwer ist der Nachname von

 Andy Souwer (* 1982), niederländischer Kickboxer
 Sophie Souwer (* 1987), niederländische Ruderin